Pseudotorinia är ett släkte av snäckor. Pseudotorinia ingår i familjen Architectonicidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Snäckor
Pseudotorinia